Vasiliu ist der Familienname folgender Personen:

 Constantin Vasiliu (1882–1946), rumänischer General und Kriegsverbrecher
 Emanuel Vasiliu (1929–2001), rumänischer Linguist, Romanist und Rumänist
 Laura Vasiliu (* 1976), rumänische Schauspielerin
 Matei Vasiliu (* 1984), rumänischer Sänger; siehe Matteo (Sänger)
 Teodor Vasiliu (* 1926), rumänischer Politiker (PCR)

Siehe auch:
 Vassiliou